Der Super-G der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 11. Februar im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo auf der Piste „Rock“ ausgetragen.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an das Rennen im Zielbereich des Kurses statt. Die Medaillen überreichte der Kenianer Humphrey Kayange als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Begleitet wurde er dabei von Johan Eliasch aus Großbritannien, dem Präsidenten der FIS. Dieser übergab die Blumen an die Medaillengewinnerinnen. Danach wurde die mit dem Schweizerpsalm die schweizerische Nationalhymne zu Ehren der Siegerin gespielt.

Strecke

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 13 MB)

Einzelnachweise 

Super-G Frauen